Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a síugrás egyéni nagysáncon versenyszámát február 15-én rendezték Hakubában. Az aranyérmet a japán Funaki Kazujosi nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A verseny két sorozatból állt. Az első sorozat ugrásainak eredményei alapján a legjobb 30 versenyző vehetett részt a második sorozatban. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

 Q: továbbjutás helyezés alapján

1. ugrás

2. ugrás

Összesítés

Források 

Síugrás az 1998. évi téli olimpiai játékokon